Repište est un toponyme qui peut désigner :

Repište, un quartier de Belgrade situé dans la municipalité de Čukarica ;
Repište, un village situé dans la municipalité de Vladičin Han, district de Pčinja ;

Repište, un village du district de Žiar nad Hronom.